Рено може да се односи на:

Аутомобили:
 Рено, француска фабрика аутомобила
 Рено 4, аутомобил француске фабрике Рено
 Рено 5, аутомобил француске фабрике Рено
 Рено 21, аутомобил француске фабрике Рено
 Рено клио, аутомобил француске фабрике Рено
 Рено меган, аутомобил француске фабрике Рено
 Рено флуенс, аутомобил француске фабрике Рено

Тенкови:
 Рено FT-17, француски тенк
 Рено R-35, француски тенк

Спорт:
 Рено Ф1, Формула 1 тим

Људи:
 Жан Рено, француски глумац
 Луј Рено, француски индустријалац и један од браће Рено (један од оснивача ауто фабрике Рено)
 Марсел Рено, француски индустријалац и један од браће Рено (један од оснивача ауто фабрике Рено)
 Фернанд Рено, француски индустријалац и један од браће Рено (један од оснивача ауто фабрике Рено)
 Морис Рено, француски лекар

Географски појмови:
 Рено (река), река у Италији
 Рено (Парма), насеље у Италији, у округу Парма, у региону Емилија-Ромања